Avance peut désigner :
 une avance d'argent ;
 Avance, affluent de la Garonne ;
 Avance, affluent de la Durance.

Autre 
 Avance Diffusion, une ancienne entreprise textile française.

Voir aussi